'USS Indiana ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a Indiana.

  fue un acorazado que participó en combate en la batalla naval de Santiago de Cuba durante la guerra hispano-estadounidense.

  fue un acorazado, cancelado cuando se encontraba en construcción bajo los términos del Tratado Naval de Washington.

 ''' fue un acorazado que participó en acciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos